Panda Software kan syfta på:

 Panda Software (datorspelsföretag) – en taiwanesisk datorspelsutvecklare
 Panda Software – tidigare namn på  ett spanskt datasäkerhetsföretag grundat 1990, se Panda Security